Omsk — cidade russa
 Oblast de Omsk — província russa
 3406 Omsk — asteroide

Desambiguações de topônimos